Провулок Бабушкіна — назва провулків у деяких населених пунктах України.

 Провулок Бабушкіна — провулок у Горлівці.
 Провулок Бабушкіна — провулок у Макіївці.

 Провулок Бабушкіна — колишня назва Березової вулиці у Вороніжі.
 Провулок Бабушкіна — колишня назва В'язового провулка у Дніпрі.
 Провулок Бабушкіна — колишня назва Бузкового провулка у Змієві.
 Провулок Бабушкіна — колишня назва провулка Жаданенка у Корсуні-Шевченківському.
 Провулок Бабушкіна — колишня назва провулка Кузьми Дерев'янка у Кременчуці.
 Провулок Бабушкіна — колишня назва провулка Тобілевичів у Новомиргороді.
 Провулок Бабушкіна — колишня назва провулка Всеволода Змієнка у Одесі.
 Провулок Бабушкіна — колишня назва Університетського провулка у Слов'янську.
 Провулок Бабушкіна — колишня назва Православного провулка у Умані.
 Провулок Бабушкіна — колишня назва Озерного провулка у Шостці.

Примітки 

Вулиці, названі на честь людей
Провулки